

Patronyme 

 Philibert Bellemain (1822 - 1885 ou 1886), architecte lyonnais ;
 Paul Bellemain (1886 - 1953), architecte lyonnais.

Voir aussi
 Jean Belmain (mort en 1557), théologien calviniste.